Vértigo (película) puede referirse a:

 Vértigo (1946), película documental argentina dirigida por Emilio Karstulovic y Napy Duclout; 
 Vértigo (1946), película mexicana, 	dirigida por Antonio Momplet; o
 Vértigo (1958), película estadounidense, dirigida por Alfred Hitchcock.